Die Lakeside World Professional Darts Championship 2002 war die 25. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 5. bis zum 13. Januar 2002 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war John Walton. Der an 1 gesetzte Engländer verlor in der 2. Runde gegen den späteren Halbfinalisten Colin Monk. Weltmeister wurde Tony David. Er war damit der erste Australier, der Darts-Weltmeister wurde.

Bei den Damen verteidigte Trina Gulliver ihren WM-Titel. Im Finale gewann sie mit 2:1 gegen Francis Hoenselaar.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 8 Spieler gesetzt waren. 27 Spieler waren direkt qualifiziert, 5 Spieler schafften die Qualifikation über ein Qualifikationsturnier im Lakeside Country Club am 29. November 2001

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass ebenfalls im Best-of-5-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden auch im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 13. Januar 2002 im Best-of-11-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Andy Fordham
  Colin Monk
  Tony O’Shea
  Stefan Nagy
  Gary Anderson
  Erik Clarys
  Andree Welge
  Russell Stewart
  Vincent van der Voort
  Peter Johnstone
  Steve Coote
  Jarkko Komula
  Wayne Jones
  Tony Eccles
  Co Stompé
  Mike Veitch
  Matt Clark
  Tony David
  Ritchie Davies

Sieger des Qualifikationsturniers
  Davy Richardson
  Bobby George
  Mensur Suljović
  Markus Korhonen
  John Ferrell

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die vier bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Vicky Pruim
  Mandy Solomons
  Stacy Bromberg
  Sandra Greatbatch

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2002
Dartwettbewerb in Frimley Green